El término Abia puede referirse a:

Lugares 

 En España:

Abia de la Obispalía, localidad y municipio de la provincia de Cuenca.
Abia de las Torres, localidad y municipio de la provincia de Palencia.

 En Grecia:

 Abia, ciudad de la periferia de Mesenia. 

 En Nigeria:

 Abia, estado.

 En Lesoto:

 Abia, comunidad en el municipio de Maseru.

Otros 

 Abia, la niñera de Glenus, el hijo de Heracles;
 Abia, género de moscas de las coníferas;
 Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom (ABIA por sus siglas en inglés), en Austin, Texas, Estados Unidos;